Neptuno, ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española:

Galera de Neptuno, alias de la  fragata de 30 cañones Santa Rita en servicio entre 1719 y 1728.
Neptuno alias de la fragata Santiago, ex-holandesa capturada en abril de 1724, que fue dada de baja en Cartagena de Indias en 1926.
Neptuno fue un navío de línea armado con 66 cañones adquirido en 1740 y vendido en 1748  
Neptuno fue un navío de línea armado con 68 cañones botado el 6 de julio de 1754, asignado el 1754 y echado a pique en la Habana en 1762
Neptuno fue un navío de línea armado con 80 cañones de la serie Montañes botado en 1795 y naufragado en 1805.
Neptuno fue un navío de línea armado con 80 cañones, anteriormente, fue el  Neptune francés. Fue capturado por España en 1808 y desguazado en 1820.
Neptuno, fue un cañonero-minador de la clase Júpiter, asignado en 1939, reclasificado como fragata y dado de baja en 1972
Neptuno, es un buque de rescate submarino, activo como tal desde 1989.

Referencias

Bibliografía
 

Nombres de buques de la Armada de España